El término Cyrano de Bergerac puede referirse a:

 Hercule-Savinien de Cyrano de Bergerac, conocido como Cyrano de Bergerac (1619-1655), poeta, dramaturgo y pensador francés.
 Cyrano de Bergerac, obra de teatro de Edmond Rostand.
 Cyrano de Bergerac (película de 1900), película dirigida por Clément Maurice.
 Cyrano de Bergerac (película de 1950), película de 1950 dirigida por Michael Gordon y protagonizada por José Ferrer.
 Cyrano de Bergerac (película de 1990), película de 1990 dirigida por Jean-Paul Rappeneau y protagonizada por Gérard Depardieu.